Scheffel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Johan Henrik Scheffel
 Joseph Victor von Scheffel
 Martin Scheffel

Tyska efternamn